Il doppio del torneo di tennis Tatarstan Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova erano le detentrici del titolo e che hanno battuto in finale Başak Eraydın e Veronika Kapšaj 6–4, 6–1.

Teste di serie 

  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (primo turno)
  Noppawan Lertcheewakarn /  Arina Rodionova (semifinali)

  Ilona Kramen' /  Aljaksandra Sasnovič (quarti di finale)
  Marina Mel'nikova /  Ksenia Palkina (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tatarstan Open 2013